Een verkeersweg:
 N713 (België)
 N713 (Frankrijk)
 N713 (Nederland), zie Provinciale weg 713